Die Communauté de communes Rives de Saône ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Der Gemeindeverband wurde am 23. Dezember 2004 gegründet und umfasst 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Seurre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Rives de Saone
Gegründet 2004